Андрей Суслин: Суслин, Андрей (1914 — ?) — советский футболист.
 Суслин, Андрей Александрович (1950—2018) — российский и американский математик.